JS est une abréviation qui désigne :
 JavaScript, un langage informatique,
 et .js est l'extension des fichiers écrit en JavaScript,
 Jeunesse socialiste suisse,
 la Compagnie du Jura-Simplon, ancienne compagnie ferroviaire suisse.
Jeunesse Socialiste (Portugal)
JS est un code qui désigne :
 Air Koryo, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes,